Uefacupen 1999/2000 vanns av Galatasaray från Turkiet efter en finalvinst på Parken i Köpenhamn mot Arsenal från England, matchen avgjordes på straffsparkar efter 0-0 som stod sig hela matchen. Båda lagen kvalade in till Uefacupen genom att komma trea i det första gruppstadiet av Uefa Champions League 1999/2000.

Hela cupen spelades med dubbelmöten, där vinnarna gick vidare till nästa gång och förlorarna åkte ut. I den första omgången anslöt tre vinnande lag från Intertotocupen 1999 samt 16 utslagna lag från Uefa Champions League 1999/2000. I den tredje omgången anslöt åtta utslagna lag från Uefa Champions League.

Kvalomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Fjärde omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
 Uefa Champions League 1999/2000
 Intertotocupen 1999

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1999 i Europa
2000 i Europa
Fotbollssäsongen 1999/2000
1999/2000